Chris Thompson (atleet), een Brits atleet
 Chris Thompson (zwemmer), een Amerikaans zwemmer
 Chris Thompson (darts), een Brits darter
 Chris Thompson (Engels zanger), zanger van onder meer Manfred Mann
 Chris Thompson (Canadees zanger), een Canadees zanger
 Chris Thompson (golfer), Amerikaans golfer